Александр Николаевич Беляев (1816, Санкт-Петербург — 24 января 1863) — русский скульптор, академик Императорской Академии художеств.

Биография 

Александр Беляев родился в 1816 году в городе Санкт-Петербурге.

Посещал классы Императорской Академии Художеств как вольнослушатель. В 1841 году получил серебряную медаль 2-го достоинства за фигуру «Мальчик, пьющий воду из ручья». 

В 1843 году для получения звания художника по скульптуре Александр Николаевич Беляев исполнил с натуры бюст конференц-секретаря Академии Василия Ивановича Григоровича под надзором профессора Витали. В 1847 году за сделанный с натуры бюст профессора И. К. Айвазовского ему объявлена похвала Академии.

В 1848 году Александр Беляев представил на соискание звания академика статую «Давид-юноша, победитель Голиафа» в натуральную величину. Рассмотрев статую, совет постановил, что «хотя статуя его и имеет достоинства, но как она не доведена до совершенного окончания, то предоставить её окончить и представить затем для суждения о производстве его в академики». Годом позже статуя была представлена в доделанном виде, и Беляев получил звание академика, а сама статуя из Академии Художеств была передана в музей Императора Александра III (ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина). В данный момент скульптура находится в Русском музее.

Александр Николаевич Беляев умер 24 января 1863 года.

Примечания

Источники 

 Петров, «Сборник материалов для истории Императорской Академии Художеств», тома II и III.

Скульпторы Российской империи
Скульпторы XIX века
Скульпторы по алфавиту